2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Korytnickie – jezioro na Pogórzu Szydłowskim, w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków;
 Jezioro Korytnickie – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)